Paul Chevallier ist der Name folgender Personen:

* Paul Chevallier (Mediziner) (1884–1960), französischer Hämatologe 
 Paul Chevallier (Politiker) (1893–1971), französischer Politiker